

Hedendaagse locaties

In het land Luxemburg 
 Luxemburg (land), groothertogdom, een West-Europees land.
 Kanton Luxemburg, een kanton in het land Luxemburg.
 Luxemburg (stad), de hoofdstad van het land Luxemburg en tevens een gemeente.
 Burcht Luxemburg, burcht in Luxemburg (stad).
 Kathedraal van Luxemburg, bisschoppelijke kerk in de stad Luxemburg.
 Luchthaven Luxemburg-Findel, de grootste luchthaven van Luxemburg.
 Station Luxemburg (Luxemburg), het spoorwegstation van de stad Luxemburg

Buiten het land Luxemburg 
 Luxemburg (provincie), een provincie van België in het Waals Gewest.
 Station Luxembourg, een spoorwegstation in Parijs.
 Station Luxembourg, een spoorwegstation in Brussel.
 Rosa-Luxemburg-Platz (metrostation), in Berlijn, onder het gelijknamige plein.
 Palais du Luxembourg, een paleis in het 6e arrondissement van Parijs
 Jardin du Luxembourg een park van 25 hectare bij het kasteel, langs de Boulevard St-Michel.
 Musée du Luxembourg, in Parijs, het eerste Europese museum waar in het openbaar kunst werd tentoongesteld.
 Bolnisi (stad) (van 1921 tot 1944 bekend als Luxemburg), een stad in Georgië.
 Luxemburg (Kirgizistan), een voorheen Wolga-Duits dorp in Kirgizistan.
 Bouy-Luxembourg, een gemeente in het Franse departement Aube (regio Grand Est).
 Luxemburg (Iowa), een plaats in Dubuque County in de Amerikaanse staat Iowa.
 Luxemburg (Minnesota), een plaats in Stearns County in de Amerikaanse staat Minnesota.
 Luxemburg (Wisconsin), een plaats in Kewaunee County in de Amerikaanse staat Wisconsin.
 Troon (metrostation), een Brussels metrostation, in 1970 geopend onder de naam Luxemburg/Luxembourg.
 Luxemburg (theater), een Antwerps theaterhuis.

Historisch gebruik van de benaming

Gebied 
 Luxemburg (district), een voormalig district van het Groothertogdom Luxemburg
 Geschiedenis van Luxemburg
 Historia Luxemburgensis (1605), de oudst bekende geschiedenis van Luxemburg, door Johannes Bertelius. 
 Delingen van Luxemburg, het Groothertogdom Luxemburg is tijdens drie draaipunten in de geschiedenis gekrompen van een oppervlakte van 10.700 km² tot 2.586 km².
 Luxemburgse kwestie, een diplomatiek conflict dat speelde in 1867.
 Graafschap Luxemburg, het historische gewest Luxemburg van 963 tot 1354, in 963 vergeven is aan graaf Siegfried I van Luxemburg.
 Hertogdom Luxemburg, het historische gewest Luxemburg van 1354 tot 1795.
 Proosdij van Luxemburg, een historisch district tot 1795.
 Woudendepartement, het Franse departement dat in 1795 in de plaats kwam van het hertogdom Luxemburg (en enkele andere gebieden).
 Groothertogdom Luxemburg (1815-1890), deel van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden tussen 1815-1830/1839 en 1830/1839 en 1890.

Adellijke geslachten 
 Lijst van heersers van Luxemburg
 Lijst van partners van heersers van Luxemburg
 Huis Luxemburg, Duits vorstenhuis uit de 13e-15e eeuw.
 Veel heersers van Ligny kwamen uit het Huis Luxemburg, zie Lijst van heersers van Ligny.
 De titel van hertog van Luxemburg werd in de 16e eeuw niet meer afzonderlijk gebruikt, maar als onderdeel van verschillende titels:
 Lijst van heersers van Piney, met verwijzing naar Albret en Montmorency.
 Huis Albret.
 Huis Clermont-Tonnerre (Montmorency)

Overige / Zie ook 
 Talen in Luxemburg, in het Groothertogdom Luxemburg bestaan drie officiële talen: Frans, Duits en Luxemburgs.
 Luxemburgs (Lëtzebuergesch), een taal die wordt gesproken in en rondom het Groothertogdom Luxemburg.
 Bestuurlijke indeling van Luxemburg (land), verschillende administratieve indelingen.
 Lijst van kiesdistricten van Luxemburg (land)
 Luxemburgse gemeente
 Lijst van plaatsen in Luxemburg (land)
 Lijst van steden in Luxemburg (land)
 Universiteit Luxemburg, een universiteit in Luxemburg-stad, gesticht in 2003.
 Aartsbisdom Luxemburg
 Ronde van Luxemburg, een meerdaagse wielerwedstrijd die jaarlijks wordt verreden in het groothertogdom Luxemburg.
 WTA-toernooi van Luxemburg, een jaarlijks tennistoernooi voor vrouwen in de stad Luxemburg.
 Veldtocht naar Luxemburg, een veldtocht, van het Staatse leger en de cavalerie naar Luxemburg in het voorjaar van 1593
 Grootoosten van Luxemburg, een gemengde en a-dogmatische obediëntie van vrijmetselaarsloges.
 Luxemburgcollege, in Leuven
 Vlag van Luxemburg (land), een vlag gebruikt als civiele vlag (te land), staatsvlag en oorlogsvlag, een andere als handelsvlag.
 Vlag van Luxemburg (provincie), verschillende ontwerpen, alle met de kleuren rood, wit en blauw.
 Vlag van Luxemburg (stad), toont het stedelijke logo op een witte achtergrond.
 Der Graf von Luxemburg, een operette in drie bedrijven van Franz Lehár.